XG se može odnositi na:

 Xg sistem antigena, enzim
 Hyundai XG, model kola